Ян ван Амстель или Ян де Холландер (; ок. 1500, Амстердам — ок. 1542)
— фламандский художник, представитель Северного Возрождения.

Биография 
Нидерландского происхождения. В городских книгах записан как Ян Ван Амстель Артсоне. Вероятно, старший брат Питера Артсена и зять Питера Кука ван Альста.

Около 1528 года переехал в Антверпен и был принят в гильдию святого Луки этого города. Женился на Адриане ван Доорнике, которая после его смерти снова вышла замуж и в 1544 году родила будущего художника Гиллиса ван Конингсло.

Предшественник Питера Брейгеля. Писал картины на религиозные темы и жанровые полотна, изображающие сцены в тавернах и др.

Умер в Антверпене.

Избранные работы 
 «Христос входит в Иерусалим» (1540, Галерея, Штутгарт),
 «Легенда святого Кристофера»,
 «Кормление пяти тысяч» (, Брюнсвик),
 «Се — человек» (Рейксмюсеум, Амстердам),
 «Голгофа» (Лувр и Галерея Дориа-Памфили, Рим),
 «Жертвоприношение Авраама» (Лувр)

Примечания

Ссылки 
 Jan van Amstel
 Jan van Amstel

Фламандские живописцы Возрождения
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)
Художники-жанристы Нидерландов